Y – dwudziesta piąta litera alfabetu łacińskiego
 Igrek – blok mieszkalny w Warszawie